PSI eller psi har flere betydninger:
Psi (bogstav) – (også ψ eller Ψ) er et bogstav i det græske alfabet.
Bogstavet Psi (Ψ) er i USA blevet et symbol for psykologi-relaterede emner og bliver også anvendt som kortform for formodede parapsykologiske evner.
Det lille græske bogstav ψ bliver anvendt som symbol Schrödinger-ligningen i kvantemekanik.
PSI (trykenhed) - (Avoirdupois pound-force per Square Inch) skrives ofte misforstået Psi.
Psi var en figur i det tidligere populære spil og tv-serien Pokémon.
Psi (software) – er en open-source instant messenger.
Psi-ugle - er en sommerfugl

Se også